FMH peut faire référence à :

 Fédération des médecins suisses (Foederatio Medicorum Helveticorum) ;
 Fédération des malades et handicapés ;
 Otis Air National Guard Base, l'aéroport de Falmouth, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports ;
 Congregatio Filiarum Mariae Sanctissimae ab Horto ou F.M.H. (en français, Filles de Notre Dame du Jardin.